Mahmut Makal (1930-2018), un enseignant et écrivain turc.

Makal peut aussi désigner :
 Makal, un ancien nom de la principale ville de la province du Kwilu en République démocratique du Congo.